Stinglwagner ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Stinglwagner (1887–1955), deutscher Politiker (CSU)
 Gerhard Stinglwagner (* 1941), deutscher Sachbuchautor
 Otto Stinglwagner (1925–2013), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)